Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Marcelo Filippini 2-6, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Thomas Muster (campione)
 Alberto Mancini (quarti di finale)
 Lawson Duncan (semifinali)
 Marcelo Filippini (finale)

 Thierry Tulasne (quarti di finale)
 Francesco Cancellotti (primo turno)
 Franco Davín (primo turno)
 Thierry Champion (semifinali, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 1988